Fernando Poo puede referirse a:

 Fernão do Pó, navegante y explorador portugués de las costas de África occidental.
 Fernando Poo (actual Bioko), isla situada en el golfo de Guinea, perteneciente a Guinea Ecuatorial.
 Fernando Poo, colonia constitutiva de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea (Guinea Española), provincia española de África hasta 1968.